Eine Primärzelle bezeichnet:
 eine nicht wiederaufladbare galvanische Zelle, siehe Batterie
 eine Zelle in einer Primärkultur, siehe Zellkultur